У́лица Ле́бедева-Кумача́ — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь русского советского поэта В. И. Лебедева-Кумача.

Россия 
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Саратове.
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Иркутске.

Украина 
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Днепре.
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Донецке.
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Киеве.
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Луганске.
 Улица Лебедева-Кумача — улица в Славянске.